Бачев — фамилия и топоним; имеет женскую форму Бачева.
 Бачева, Любомира (род. 1975) — болгарская теннисистка.

Топонимы 
 Бачев — село в Перемышлянском районе Львовской области Украины.